Bank Austria TennisTrophy 2007 — 33-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Вене, Австрия, и являющегося частью тура ATP в рамках международной золотой серии.

В 2007 году турнир прошёл с 7 по 14 октября.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Иван Любичич
 в парном разряде —  Павел Визнер и  Петр Пала

Общая информация 
Первым сеяным в одиночном турнире стал Новак Джокович (№ 3 в мире на тот момент). Сербу удалось выиграть чемпионский титул на турнире, переиграв в финале Станисласа Вавринку. Победитель двух последних розыгрышей Иван Любичич принимал участие в соревнованиях, но не смог защитить свой титул, проиграв в четвертьфинале Андреасу Сеппи.

В парном турнире победителем стала польская пара Марцин Матковский и Мариуш Фирстенберг. В финале они переиграли немецкую пару Томаса Беренда и Кристофера Каса. Прошлогодние чемпионы Павел Визнер и Петр Пала не защищали свой титул, однако Пала принимал участие в турнире совместно с Давидом Шкохе и проиграл уже на старте соревнований.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Новак Джокович обыграл  Станисласа Вавринку со счётом 6-4, 6-0.
 Джокович выигрывает 5-й одиночный титул в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Вавринка сыграл 2-й одиночный финал в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Парный турнир 
  Марцин Матковский /  Мариуш Фирстенберг обыграли  Томаса Беренда /  Кристофера Каса со счётом 6-4, 6-2.
 Матковский и Фирстенберг выигрывают свой 2-й совместный парный титул в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 BA-CA-TennisTrophy
 ATP Тур 2007
 Международная золотая серия ATP

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Австрия
Теннис
Октябрь 2007 года
2007